Teloschistales är en ordning av lavar. Teloschistales ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Teloschistales